Lissarca är ett släkte av musslor. Lissarca ingår i familjen Philobryidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musslor
Lissarca